Burton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burton House (Georgia), NRHP-Nr. 83000201
 Burton House (Kentucky), NRHP-Nr. 88002896
 Burton House (South Carolina), NRHP-Nr. 80003681